Кирса́нов — русская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Кирсанов — город в Тамбовской области.
 Кирсанов — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево.
Кирсанова — деревня в Исетском районе Тюменской области.

Фамилия 
Кирса́нов (Кирсанова) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Хрисанф, означающего по-гречески «златоцветный».

Кирсанов 
 
 
 Кирсанов, Виталий Антонович (1939—2000) — российский военнослужащий, генерал-лейтенант.
 
 Кирсанов, Димитрий (1899—1957) — французский кинорежиссёр и оператор.
 
 Кирсанов, Кирилл Владимирович (род. 2002) — российский хоккеист.
 
 
 
 Кирсанов, Семён Исаакович (1906—1972) — русский поэт, прозаик и журналист, военный корреспондент.
 
 Кирсанов, Станислав Николаевич (1939—2017) — советский боксёр, тренер, судья по боксу.
 Кирсанов, Степан Павлович (1908—1967) — советский дипломат.
 Кирсанов, Юрий Иванович — автор популярных песен об Афганской войне, полковник КГБ в отставке.

Кирсанова 
 Кирсанова, Клавдия Ивановна (1887—1947) — советский партийный и государственный деятель.
 Кирсанова, Наталья Васильевна (1912—1986) — советский мастер художественного текстиля, заслуженный художник РСФСР (1976).
 Кирсанова, Нина Александровна (1898—1980) — советский учитель, Герой Социалистического Труда (1960).
 Кирсанова, Раиса Мардуховна — российский искусствовед.
 Кирсанова, Тамара Николаевна (1913—1989) — советская балерина, солистка балета Мариинского театра, балетмейстер и педагог.

Персонажи 
 Николай Петрович Кирсанов — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».
 Павел Петрович Кирсанов — персонаж романа «Отцы и дети».

См. также 
 Кирсаново
 Карсанов

Примечания